Diffa (regio), een regio van Niger
 Diffa (stad), de hoofdstad van het departement